Abdullah Ercan – allenatore di calcio ed ex calciatore turco
 Cihan Ercan – attore turco
 Şeyma Ercan – pallavolista turca